Kupa, rijeka u Hrvatskoj
 Kupa (Delnice), gradsko naselje Delnica
 Kupa (časopis), hrvatska revija za književnost, umjetnost i kulturu